Janu, Jānū, Janū  eller Jānu kan syfta på:

 Jānu Pass – ett sadelpass i Indien
 Kūh-e Sam Jānū – ett berg i Iran
 Gird Kurah Janū – en kulle i Irak